Igarapeensi – abitanti di Igarapé do Meio
Igarapeensi – abitanti di Igarapé